Нижче наведено список 177 муніципалітетів департаменту Верхні Альпи.

Верхні Альпи

Верхні Альпи